Mistrzostwa Europy U-16 w piłce nożnej 1997 odbyły się w dniach 28 kwietnia - 10 maja 1997 w Niemczech.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Ćwierćfinał

Półfinał

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Awans do Mistrzostw Świata U-17 w piłce nożnej 1997
  Hiszpania
  Austria
  Niemcy

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
Piłka nożna w Niemczech
1997 w Niemczech